Bill Hudson (São Paulo, 1983. július 13. –) amerikai-brazil gitáros. 2005-ben költözött az Amerikai Egyesült Államokba. A Power Quest és a Circle II Circle tagja volt, utóbbiban a magyar ősökkel is rendelkező Oliver Palotaival együtt.

Jegyzetek

Források 
Adatlapja

1983-ban született személyek
Brazil emigránsok az Amerikai Egyesült Államokba
Brazil gitárosok
Amerikai rockgitárosok
Élő személyek